Fahrig ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Fahrig (* 1985), deutscher Kunstturner
 Stephan Fahrig (1968–2017), deutscher Ruderer